Dinocyon és un gènere de carnívor extint de la família dels hemiciònids que visqué durant el Miocè. Se n'han trobat fòssils a Àustria.

Referències 

Caniformes del Miocè
Hemiciònids